Follina ist der Nachname folgender  Personen:
 Giulia Follina (* 1952), deutsche Schauspielerin

Follina steht für:
 Follina (Venetien) eine Gemeinde in Venetien (Italien)
 Kloster Follina, ein ehemaliges Zisterzienserkloster in dieser Gemeinde